Le colonel est le nom de plusieurs personnes ou personnages :
 Jean-Charles Langlois (1789-1870), peintre français
 Le Colonel, personnage de bande dessinée
 Lecolonel ou Colo est le petit-fils d'un ancien milicien Français sous le régime de Vichy, travaillant de nos jours pour le club Français de football "FC Metz" il travaille avec Bernard Serin ainsi que le Père Owen.